Oganesiani ist der Familienname folgender Personen:
 Dawit Oganesiani (* 1997), georgischer Eishockeyspieler
 Gia Oganesiani (* 1989), georgischer Eishockeyspieler